Эрик Рейснер (, Ахен — , Ла-Холья, Калифорния) — немецкий и американский инженер.

Биография 
Родился в семье известного авиационного инженера Ханса Якоба Рейсснера. Окончил Берлинский технический университет, где получил учёную степень в области гражданского строительства в 1936 году.

В 1937 году эмигрировал в США, с 1938 года работал в Массачусетском технологическом институте. Занимался теорией упругости неизотропных материалов, защитил диссертацию «Contributions to the Theory of Elasticity of Non-Isotropic Materials» под руководством Дирка Стройка (англ.).

Преподавал математику. В 1947 году стал профессором прикладной математики.

Получил гражданство США в 1945 году.

С 1948 по 1955 год работал в НАСА, в 1956—1957 годах на фирме Локхид. В 1970 году стал профессором прикладной механики и инженерной науки в Университете Калифорнии, Сан-Диего, в 1979 году вышел в отставку.

Был членом Американского института аэронавтики и астронавтики, Американского общества гражданских инженеров (ASCE), Американской академии искусств и наук, ASME и Национальной инженерной академии (1976).

Награды 
 медаль ASME (1988)
 медаль Кармана (1964)
 медаль Тимошенко (1973)
 почётный доктор Ганноверского университета.
 почётный член Общества прикладной математики и механики (GAMM).

Примечания

Ссылки 
 Эрик Рейснер 

Механики США
Награждённые медалью ASME
Иммигрировавшие в США из Германии
Члены Американской академии искусств и наук
Почётные доктора Ганноверского университета
Выпускники Берлинского технического университета
Награждённые медалью Тимошенко
Персоналии:Lockheed
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института